Baumgraph bzw. Baumgraf bezeichnet:

 einen Baum (Graphentheorie), ein spezieller Graph, mit dem sich eine Monohierarchie modellieren lässt
 ein Baumdiagramm, eine grafische Darstellung, welche die Beziehungen zwischen einzelnen Elementen eines Netzwerkes zueinander durch Verbindungslinien darstellt